Очерет — украинская фамилия. Известные носители:

 Очерет, Михаил Иосифович (1926—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, ефрейтор.
 Очерет, Юрий Васильевич (род. 1933) — доктор филологических наук, профессор.